Berencs (szk. Branč), Szlovákia, Nyitrai kerület, Nyitrai járás
Berencsvár

Berencsbukóc (szk. Bukovec), Szlovákia, Trencséni kerület, Miavai járás
Berencsfalu (szk. Prenčov), Szlovákia, Besztercebányai kerület, Selmecbányai járás
Berencsróna (szk. Rovensko), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Szenicei járás
Berencsváralja (szk. Podbranč), Szlovákia, Nagyszombati kerület, Szenicei járás

Rásonysápberencs, Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Rétközberencs, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Szárazberencs, Rásonysápberencs része